Bogusław Kieszkowski (1857–1912), c. k. urzędnik, Radca dworu 
 Bohdan Kieszkowski (1936-), społecznik, działacz oświatowy
 Henryk Kieszkowski (1821-1905), ziemianin, urzędnik, poseł
 Stanisław Kieszkowski, właściciel wsi Parznice
 Stanisław Kieszkowski, kronikarz
 Stanisław Kieszkowski (1772–1842), właściciel ziemski
 Stanisław Kieszkowski (1841–1910), urzędnik
 Zdzisław Kieszkowski (1937-), polityk, senator